Weidenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Weidenklinge (Jagst), rechtes Seitenbachtal zur Jagst vor Eberbach, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis
 Weidenklinge (Maibach), rechtes Seitenbachtal zum Maibach (zur Lauter) bei Winzingen, Stadt Donzdorf, Landkreis Göppingen

Siehe auch:
 Weidenbach